

Persone

Re 
 Carlo III, detto Carlo il Grosso (Neudingen, 839 – Neudingen, 888)
 Carlo III di Francia, detto Carlo il Semplice (879 – Péronne, 929)
 Carlo III d'Ungheria, noto anche come Carlo VI d'Asburgo (Vienna, 1º ottobre 1685 – Vienna, 20 ottobre 1740)
 Carlo III di Navarra (Mantes-la-Jolie, 1361 – Olite, 1425)
 Carlo III di Spagna, noto anche come Carlo di Borbone (Madrid, 1716 – Madrid, 1788)
 Carlo III di Monaco (Parigi, 1818 - Marchais, 1889)
 Carlo III di Napoli, noto anche come Carlo di Durazzo e Carlo II d'Ungheria (Napoli, 1345 – Višegrad, 1386)
 Carlo III Giovanni di Norvegia, noto anche come Carlo XIV Giovanni di Svezia, nato Jean-Baptiste Jules Bernadotte (Pau, 1763 - Stoccolma, 1844)
 Carlo III di Boemia, noto anche come Carlo I d'Austria e Carlo IV d'Ungheria (Persenbeug, 1887 - Funchal, 1922)
 Carlo III del Regno Unito (Londra, 14 novembre 1948)

Duchi 
 Carlo III di Savoia (Chazey-sur-Ain, 1486 – Vercelli, 1553) – Duca di Savoia dal 1504 al 1553
 Carlo III di Lorena (Nancy, 1543 - Nancy, 1608) – Duca di Lorena e di Bar
 Carlo III di Borbone-Montpensier (1490 – Roma, 1527) – Duca di Borbone dal 1505 al 1523
 Carlo III di Parma (Firenze, 1823 – Parma, 1854) – Duca di Parma e Piacenza dal 1849 al 1854

Altro 

 Carlo Edoardo Stuart, (Roma, 1720 - Roma, 1788) - Pretendente giacobita ai troni d'Inghilterra, Scozia e Irlanda come "Carlo III"
 Carlo III Filippo del Palatinato, (Neuburg, 1661 – Mannheim, 1742)
 Carlo III di Créquy, (1623 - 13 febbraio 1687) – Signore di Blanchefort, principe di Poix, marchese di Créquy